Lista dos vencedores do prêmio Sharp de música brasileira no ano de 1989.

Homenageado 
Dorival Caymmi

Categoria infantil 
 Melhor disco: Grupo Rumo
 Melhor música: "Noite do Castelo" do Grupo Rumo

Categoria regional 
 Melhor arranjador: Chiquinho do Acordeon e Domingos
 Melhor cantor: Sérgio Reis
 Melhor cantora: Carmen Silva
 Melhor disco: Luiz Gonzaga
 Melhor dupla: Tonico e Tinoco
 Melhor grupo: Obina Shock
 Melhor música: "Remelexo" de Dominguinhos
 Melhor revelação feminina: Fátima Leão
 Melhor revelação masculina: Genesio Tocantins

Categoria canção popular 
 Melhor arranjador: Eduardo Assad (Martinha)
 Melhor cantor: Tim Maia
 Melhor cantora: Sandra de Sá
 Melhor disco: Sandra de Sá
 Melhor grupo: Roupa Nova
 Melhor música: "Cabeça Feita" de Willie e Dom Mita
 Melhor revelação feminina: Solange
 Melhor revelação masculina: Ricardo Bomba

Categoria samba 
 Melhor arranjador: Geraldo Vespar (Beth Carvalho)
 Melhor cantor: Roberto Ribeiro
 Melhor cantora: Alcione
 Melhor disco: Martinho da Vila
 Melhor grupo: Fundo de Quintal
 Melhor música: "Além da Razão" de Beth Carvalho

Categoria pop/rock 
 Melhor arranjador: Portinho (Joelho de Porco)
 Melhor cantor: Ed Motta
 Melhor cantora: Rita Lee
 Melhor disco: Ideologia de Cazuza
 Melhor grupo: Os Paralamas do Sucesso
 Melhor música: "Brasil" de Cazuza
 Melhor revelação masculina: Ed Motta

Categoria MPB 
 Melhor arranjador: Gilson Peranzzetta
 Melhor cantor: Nelson Gonçalves
 Melhor cantora: Nana Caymmi
 Melhor disco: Yauarate de Milton Nascimento
 Melhor grupo: 14-Bis
 Melhor música: "É" de Gonzaguinha
 Melhor revelação feminina: Ná Ozzetti

Categoria especial 
 Música do ano: "Brasil" de Gal Costa
 Projeto visual: Ass por Oz de Hermeto Pascoal

Categoria clássico 
 Melhor disco: Arthur Moreira Lima

Categoria instrumental 
 Melhor arranjador: César Camargo Mariano
 Melhor disco: Hermeto Pascoal
 Melhor grupo: Nó Em Pingo d'Água
 Melhor solista: Baden Powell
 Melhor música: "Pixitotinha" de Hermeto Pascoal
 Melhor revelação masculina: Charles Gonçalves

Prêmio Sharp